Хоргос — річка на кордоні Казахстану та Китаю
 Хоргос — село, Панфіловський район, Жетисуська область, Казахстан
 Хоргос — міський повіт Ілі-Казахської автономної області, СУАР (КНР)